Вулиця Танкопія — одна з найбільш протяжних вулиць житлового масиву  Нові Будинки у Харкові, що розділяє Слобідський район та Немишлянський район райони міста.

Історія створення вулиці 
Отримала свою назву в 1965 році на честь Івана Танкопія — командира 17-ї стрілецької бригади військ НКВС Південно-Західного фронту, полковника, що загинув під час зміни німецької окупації на радянську.

Будинки, що мають парні номери закріплені за Немишлянським районом, а непарні — закрпілені за Слобідським районом.

Має довжину понад 3 км. Є одною з найширших вулиць Харкова.

Географія вулиці 

Починається біля проспекту Льва Ландау. Уздовж лінії електропередач вулиця рухається двома паралельними шляхами, розділеними лінією, до перетину з проспектом Петра Григоренка. Далі вона проходить ще близько 700 м до перехрестя з вулицею Харківських Дивізій, при підході до якої високовольтна лінія поступово повертає праворуч — на південний схід. Внутрішньо-квартальний рукав вулиці до цього місця теж повертає на південь, в напрямку Парку Зустріч, перетинає бульвар Жасміновий, переходячи далі в Садовопаркову вулицю. Основна ж магістраль вулиці Танкопія продовжує розвиватися в заданому напрямку, однак вже через 200 м робить досить крутий віраж, відхиляючись на північний схід. Приблизно через 500 м вона перетинає вулицю Ощепкова, а потім ще через стільки ж виходить до бульвару Богдана Хмельницького, де і закінчується трохи південніше Стадіону ХТЗ.

З півночі вулиця межує з вулицею Олімпійською, Стадіонним проїздом і вулицею Рибалка. З південного боку, якщо брати до розгляду ділянку поблизу 29-го мікрорайону, Танкопія ділить внутрішньоквартальну територію з Садовим проїздом і бульваром Жасміновим.

Таким чином, вулиця Танкопія пов'язує Нові Будинки з західними околицями ХТЗ, а також важкодоступним районом Ново-Західного селища. Проходячи практично паралельно проспекту Героїв Харкова, вулиця служить серйозною транспортною артерією.

Пам'ятки 
У будинку 9-А жив та помер поет Борис Чичибабін. У січні 1998 року фасаді будинку встановлено меморіальну дошку.

Транспорт 
Найближчі станції метро — «Армійська» та «Палац Спорту» .

Примітки

Джерела

Посилання 
 
 Спогади користувача «ЖЖ» javax_slr про своє дитинство на Нових Домах (зі світлинами).  
 Сайт «Харків транспортний».  

Вулиці Харкова, названі на честь людей
Вулиці Немишлянського району
Вулиці Слобідського району Харкова